Fehlprägung bezeichnet:
 Fehlprägung (Numismatik), eine ungewollt entstandene, fehlerhafte Münze
 in Verhaltensbiologie und Jagdsprache eine für artuntypische Form des Lernens, siehe Prägung (Verhalten)#Sexuelle Prägung

Siehe auch:
 Prägung